Spring House steht für:

 Spring house (auch Springhouse), Haustyp 

Orte:
 Spring House (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:

 Spring House (Florida), ID-Nr. 74002325
 Spring House (Monroe County, New York), ID-Nr. 75001199
 Spring House (Sullivan County, New York), ID-Nr. 09000970